John Hult kan syfta på:

*John Hult (1888–1950), svensk industriarbetare och riksdagsman
John Hult (1899–1987), svensk kompositör och organist